, по-китайски Чжао У-ди () — военный чиновник китайской империи Цинь, который, уйдя со службы, основал вьетско-китайское государство Намвьет и династию Чьеу. Личное имя — Да (, )

Чьеу Да ушёл со службы после того, как империя Цинь пала. Основанное им государство Наньюэ (Намвьет) включало в себя север современного Вьетнама и юг Китая, столицей стал город Панью, современный Гуанчжоу. Чьеу Да правил как ханьцами, так и байюэ, он поощрял браки между ними и взаимную ассимиляцию. Династию, которую он основал, называют Династия Чьеу (). Традиционная вьетнамская историческая наука считала Чьеу вьетнамским императором, однако современные историки утверждают, что в 208 году до нашей эры он был завоевателем вьетов.

Жизнеописание

Молодость 
Чьеу Да родился примерно в 230 году до н. э. в Чжэндине, в то время это была территория царства Чжао. Династия Цинь победила и поглотила Чжао в 222 году до н. э., Чжао То становится подданым Цинь. Чжао служил в экспедиционных войсках, которые послали на юг, и в 206 году до н. э. (согласно вьетнамским легендам) он победил Аулак Ан Зыонг-выонга и присоединил его территорию к Гуандуну и Гуанси, которые к тому времени были под его командованием.

Создание Наньюэ 
В конце правления династии Цинь Чьеу Да получил контроль над обширной территорией, в частности, благодаря альянсам с юэской знатью. Чьеу провозгласил себя правителем Южного Юэ (Наньюэ) и установил столицей Паньюй (), район современного Гуанчжоу.

Государство Чьеу сотрясали конфликты. На севере располагался город Чанша, с которым территория Наньюэ конфликтовала ещё до Чьеу; на востоке находилось военизированное Миньюэ; на западе — Юго-западное И (), сопротивлявшееся ханьским порядкам. В составе самого́ Наньюэ были Западное Оу () и народ лаквьеты, не подчинявшиеся правительству. Однако главной угрозой была Династия Хань, желавшая захватить Наньюэ.

В 196 году до н. э. к Чьеу Да прибыл посол Хань, который привёз печать, удостоверяющую получателя в том, что император считает его независимым правителем. По этому случаю Чьеу сделал юэскую причёску-пучок. В начале своего правления Лю Бан дал три области () графу Чанши У Жуй, назначил человека по имени Яо Уюй маркизом Хайяна (), а Чжи — ваном Наньхая (). Лю Бан ввёл войска в Чаншу, чтобы следить за ситуацией в Наньюэ; Чьеу Да это тревожило. Чьеу попробовал торговать с центральным Китаем, импортировал оттуда множество товаров, а также платил дань китайскому императору. После смерти Лю Бана трон получил его сын, Хуэй-ди (汉惠帝). Новый правитель Китая уважал порядки, установленные отцом, и мир продолжался.

Регентша Люй-хоу 

После семи лет правления Хуэй-ди к власти пришла императрица Люй-хоу, которая в 183 до н. э. внезапно запретила империи Хань торговлю, в том числе важными для Наньюэ железными инструментами и лошадьми. Это произошло из-за У Жуя, правителя Чанши, единственного правителя не из Лю, к которому Люй-хоу хорошо относилась. Торговая блокада имела сильный отрицательный эффект на экономику Наньюэ, народ был недоволен.

Чьеу решил, что эмбарго — это козни владыки Чанши, и послал в тогдашнюю столицу Чанъань несколько гонцов с просьбой прекратить блокаду. Однако У Жуй приказал заточить посланцев в Чанъане и оклеветал Чьеу Да перед императрицей, что привело её в ярость. Она убила родственников Чьеу, живших в Китае, а также уничтожила могилы предков Чьеу, что в Древнем Китае расценивалось как смертельное оскорбление. Чьеу понял, что политическими манёврами проблему решить не удастся.

В 183 году Чьеу провозгласил себя императором Наньюэ У (). Чьеу долго был в ссоре с У Жуем, поэтому наньюэские войска разграбили Чаншу. Люй-хоу приказала атаковать Наньюэ, но её военные силы подкосили болезни, и армия стала небоеспособна. Тем не менее, война продолжалась до самой смерти Люй-хоу. Победитель Чьеу Да расширил свои владения, завоевав города у границы, а также установил отношения с Миньюэ, Западным Оу и лаквьетами; тем не менее, война почти уничтожила торговые связи Наньюэ с Китаем.

Конец жизни 
В 179 году до нашей эры император Вэнь-ди взошёл на китайский трон. Он запретил некоторые циньские жестокие наказания, и Чьеу Да воспользовался предоставленной возможностью; Чьеу сказал императору, что если тот уберёт двоих генералов из Чанши и восстановит родственников Чьеу в Чжэньдине, то Наньюэ будет в мире с Хань. Император немедленно восстановил могилы предков Чьеу, нашёл его выжившего родственника, а также вывел войско из Чанши. Чьеу снял с себя титул императора, снова став вассалом Хань, хотя автономия Наньюэ сохранилась, а Чьеу называли императором по всей территории Наньюэ. Чьеу умер в 137 году до н. э. в возрасте 93 лет. На трон взошёл его внук Чьеу Мат.

Примечания

Литература 
 
 

Императоры династии Чьеу